FACEIT Major: London 2018 (так же известный как FACEIT Major 2018 или London 2018) — тринадцатый турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive, проведённый при поддержке компании Valve в сентябре 2018 года. Организатором турнира стала организация Faceit. Два групповых этапа проходили на стадионе «Туикенем» без зрителей, финальный этап турнира прошёл при зрителях на стадионе «Уэмбли Арена». Призовой фонд турнира составил один миллион долларов США.

В финале турнира встретились команды Natus Vincere и Astralis, по итогам которого Astralis во второй раз стали чемпионами мейджора.

Формат 

Турнир проводился в три этапа:

Этап претендентов проходил по швейцарской системе с применением коэффициента Бухгольца до трёх побед. Матчи с первого по четвёртый раунд разыгрывались по формату best of one (лучший на одной карте), матчи пятого раунда (2:2) проходили по формату best of three (лучший на трёх картах). В нём принимали участие лучшие команды миноров и команды, занявшие на ELEAGUE Major: Boston 2018 8—16 места. В следующий этап попадали восемь лучших команд. Проходил с 5 по 9 сентября.

Этап легенд проходил по аналогичной предыдущему этапу системе, к восьми коллективам добавились восемь лучших команд ELEAGUE Major: Boston 2018. В следующий этап так же попадали восемь лучших команд. Остальные команды, кроме проигравших 0:3, получили статус претендентов на следующем мейджоре. Проходил с 12 по 16 сентября.

Этап чемпионов проходил по олимпийской системе. Все матчи разыгрывались в формате best of three (лучший на трёх картах). Проходил с 20 по 23 сентября.

Карты 
По сравнению с прошлым мейджором, карта «Cobblestone» была заменена на «Dust2»
 Cache
 Dust2
 Inferno
 Mirage
 Nuke
 Overpass
 Train

Квалификации

Региональные квалификации (майнор-турниры) 
Миноры проводились в четырёх регионах: Азиатском, Европейском, Американском и СНГ. От каждого региона по две лучшие команды попадали в закрытую квалификацию. Все игры проводились оффлайн в Лондоне.

Команды участники

Легенды 
  Cloud9
  FaZe Clan
  Natus Vincere
  MIBR
  Fnatic
  G2 Esports
  mousesports
  Winstrike Team

Команды занявшие 9-16 место на ELEAGUE Major: Boston 2018 
  Gambit Esports
  Space Soldiers
  Vega Squadron
  Astralis
  BIG
  Team Liquid
  North
  Virtus.pro

Региональные квалификации 
  Renegades
  TyLoo
  HellRaisers
  Team Spirit
  Ninjas in Pyjamas
  OpTic Gaming
  compLexity Gaming
  Rogue

Этап претендентов

Этап Легенд

Этап чемпионов

Итоговое положение команд 
Ниже представлено окончательное положение команд. Первым в составе команды указан капитан.

Примечания 

Intel
Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
2018 год в киберспорте